Станислав Коларж (, 31 марта 1912 — 6 мая 2003) — чехословацкий игрок в настольный теннис, чемпион мира.

Биография 
Родился в 1912 году. С 1931 по 1938 год Коларж принимал участие во всех восьми чемпионатах мира, на которых завоевал 16 медалей (в том числе 2 золотые). Он дважды выигрывал золотую медаль: в 1932 году в составе сборной Чехии и в 1936 году в одиночном разряде. Он выходил в финал еще восемь раз:

 1933 год в одиночном разряде против Виктора Барна
 1935 г. в миксте с Мари Кеттнеровой (поражение Виктору Барне / Анне Сипос)
 1936 г. в парном разряде с Дж. Октером Петричеком (поражение Роберту Блаттнеру / Джеймсу МакКлюру)
 1937 г. в миксте с Мари Кеттнеровой (поражение Богумилу Ване/Вере Вотрубцовой)
 1931, 1933, 1934 и 1935 с командой

Примечания

Ссылки 
 Table Tennis World Championship medal winners 

Игроки в настольный теннис Чехословакии
Чемпионы мира по настольному теннису